Le tournoi de Stanford est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1974, classée en catégorie VS Tour, se dispute à San Francisco du 13 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chris Evert et Billie Jean King.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Stanford
 Saison 1974 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1974
Compétition de tennis à San Francisco
Stanford
Tennis aux États-Unis en 1974
Tennis en janvier 1974
1974 en Californie